Ik heb je nooit een rozentuin beloofd, een roman uit 1964, geschreven door Joanne Greenberg onder het pseudoniem Hannah Green
I Never Promised You a Rose Garden (film), verfilming van de roman uit 1977, onder regie van Anthony Page
(I never promised you a) Rose Garden,  een countrysong geschreven door Joe South uit 1969, een hit in de versie van Lynn Anderson